António Tomé da Fonseca Carvão Paim da Câmara  (Angra, 10 de Novembro de 1808 — 27 de Junho de 1864) foi um militar português e fidalgo cavaleiro da Casa Real por Alvará de 2 de Junho de 1795.

Bibliografia
Alfredo Luís Campos, Memória da Visita Régia à Ilha Terceira. Imprensa Municipal, Angra do Heroísmo, 1903.

Ligações externas
António Tomé da Fonseca Carvão Paim da Câmara na Enciclopédia Açoriana

Naturais de Angra do Heroísmo
Militares dos Açores
Fidalgos de Portugal
Oficiais superiores de Portugal